Les 100 principaux titres de la science-fiction est une liste rédigée par Annick Béguin, libraire qui était à l'origine du prix Cosmos 2000 et recensant, selon l'auteur, des romans ou recueils de nouvelles « incontournables » du genre, mais aussi des coups de cœur personnels. 

Cette liste, ayant été publiée en 1981 et n'ayant pas été réactualisée depuis cette date, ne tient donc pas compte des nombreuses œuvres publiées depuis.

Liste des 100 principaux titres de la science-fiction

Articles connexes 
 Bibliothèque idéale (article général)
 Les Chefs-d'œuvre de la science-fiction
 La Bibliothèque idéale de la SF (1981)

Liens externes   
 
 Sur Noosfère
 Sur un blog de SF

Liste de livres recommandés
Liste en rapport avec la science-fiction
Essai sur la science-fiction
Science-fiction en France
Science-fiction aux États-Unis